Fjärden kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fjärden, Uppland, sjö i Uppsala kommun,  (9,74 ha)
Fjärden, Dalarna, sjö i Hedemora kommun,  (73,4 ha)
Norra Fjärden, sjö i Mora kommun,  (96,6 ha)
Södra Fjärden, sjö i Mora kommun,  (96,5 ha)
Fjärden (Hille socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun,  (6,81 ha)
Fjärden (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun,  (4,68 km²)
Fjärden, Hälsingland, sjö i Bollnäs kommun,  (32,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn